Sikgrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sikgrynnan (i Revöfjärden, Korsholm), Österbotten, 
 Sikgrynnan (vid Köklot, Korsholm), Österbotten,

Se även
Sikgrundet
Sikgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar